«Salida de emergencia» puede referirse a:

Concepto 
 Salida de emergencia, puerta instalada en edificios y medios de transporte para facilitar la evacuación de las personas que se encuentran en su interior en caso de emergencia.

Obras 
 Salida de emergencia (1989), álbum del grupo musical Celtas Cortos.
 Salida de emergencia (1991), álbum del músico argentino JAF.
 Salida de emergencia (2012), película (documental) dirigido por Mathieu Orcel.